Little Alder Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Little Alder Creek (Alder Creek, Delta County), Fluss im Delta County, Bundesstaat Colorado
 Little Alder Creek (Alder Creek, Owyhee County), Fluss im Owyhee County, Bundesstaat Idaho
 Little Alder Creek (Alder Creek, Cedar County), Fluss im Cedar County, Bundesstaat Missouri
 Little Alder Creek (Alder Creek, Elko County), Fluss im Elko County, Bundesstaat Nevada
 Little Alder Creek (Alder Creek, Humboldt County), Fluss im Humboldt County, Bundesstaat Nevada
 Little Alder Creek (Alder Creek, Lewis County), Fluss im Lewis County, Bundesstaat New York
 Little Alder Creek (Alder Creek, Baker County), Fluss im Baker County, Bundesstaat Oregon
 Little Alder Creek (Crooked Creek), Fluss im Benton County, Bundesstaat Oregon
 Little Alder Creek (Catfish Creek), Fluss im Henderson County, Bundesstaat Texas